Glaphyriopsis är ett släkte av svampar. Glaphyriopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Glaphyriopsis